Эльмар Юханович Саар (; ) — эстонский футболист и тренер, советский судья, имел всесоюзную категорию (09.02.1945). Выступал на позиции защитника и полузащитника. Обслуживал матчи чемпионата и Кубка СССР. Заслуженный работник культуры Эстонской ССР.

Биография 
С 1926 по 1936 год выступал в чемпионате Эстонии за столичные команды «Таллин» и «Эстония». Четыре раза становился чемпионом страны. В 1936 был признан лучшим игроком Эстонии. С 1928 по 1936 провёл за национальную сборную 23 матча.

В 1939 тренировал сборную Эстонии, после присоединения Прибалтики к СССР работал в советских клубах из Таллина «Динамо» и «Калев».

Судейскую карьеру начал в 1932 году. С 1945 по 1959 год работал на матчах чемпионата СССР. Дважды — в 1944 и 1945 годах судил финальные матчи Кубка СССР.

Достижения 
  «Таллин»
 Чемпион Эстонии: 1928

  «Эстония»
 Чемпион Эстонии (3): 1934, 1935, 1936

Примечания 

Футболисты Эстонии
Игроки ФК «Эстония»
Игроки сборной Эстонии по футболу
Футбольные тренеры Эстонии
Футбольные тренеры СССР
Тренеры сборной Эстонии по футболу
Тренеры ФК «Динамо» Таллин
Тренеры ФК «Калев» Таллин
Футбольные судьи Эстонии
Футбольные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории
Заслуженные работники культуры Эстонской ССР